Unter Flughafen Rom kann man verstehen: 

 den Flughafen Rom-Fiumicino, FCO, auch: Leonardo da Vinci, internationaler Großflughafen und Drehkreuz der Alitalia
 den Flughafen Rom-Ciampino, CIA, Verkehrsflughafen für Billigfluggesellschaften, Regierungsflughafen, Allgemeine Luftfahrt
 den Flugplatz Rom-Urbe, Allgemeine Luftfahrt, Aeroclub Rom, ehemaliger Verkehrsflughafen
 den Flugplatz Rom-Centocelle, den ältesten Flugplatz Italiens, geschlossen
 den Flugplatz Rom-Guidonia, einen Militärflugplatz, der zu Beginn des Zweiten Weltkriegs auch kommerziell genutzt wurde
 den Militärflugplatz Pratica di Mare, den auch verschiedene Sicherheitsbehörden nutzen
 den Militärflugplatz Viterbo, der zum dritten Verkehrsflughafen Roms ausgebaut werden sollte (Projekt Anfang 2013 aufgegeben)
 die ehemaligen Wasserflugplätze bei Ostia, Ponte Fratta, Ripetta und am Bracciano-See.